Newman — personagem de Seinfeld

Geografia

Estados Unidos 
 Newman (Califórnia)
 Newman (Illinois)

Austrália 
 Newman (Austrália Ocidental)

Desambiguações de topônimos